En Pologne, Dąbrówka est le nom :

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Jasło
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Lubaczów
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Nisko
 du village de Dąbrówka, dans le powiat d'Opatów
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Krasocin, dans le powiat de Włoszczowa
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Moskorzew, dans le powiat de Włoszczowa 

dans la voïvodie de Cujavie-Poméranie
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Brodnica
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Lipno
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Radziejów
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Świecie
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Tuchola
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Wąbrzeźno
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Sępólno
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Mogilno
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Kowal, dans le powiat de Włocławek
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Lubanie, dans le powiat de Włocławek

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Gostyń
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Koło
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Międzychód
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Poznań
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Rawicz

dans la voïvodie de Łódź
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Łask
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Łódź-est
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Pajęczno
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Poddębice
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Radomsko
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Tomaszów Mazowiecki
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Wieruszów
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Drzewica, dans le powiat d'Opoczno
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Sławno, dans le powiat d'Opoczno
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Aleksandrów, dans le powiat de Piotrków
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Moszczenica, dans le powiat de Piotrków
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Wola Krzysztoporska
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Sieradz, dans le powiat de Sieradz
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Wróblew, dans le powiat de Sieradz

dans la voïvodie de Lublin
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Biłgoraj
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Janów Lubelski
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Lubartów
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Łuków

dans la voïvodie de Lubusz
 du village de Dąbrówka

dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Dąbrówka, dans le powiat de Wołomin
 du village de Dąbrówka, chef-lieu de cette gmina
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Białobrzegi
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Gostynin
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Grójec
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Mińsk
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Nowy Dwór Mazowiecki
 du village de Dąbrówka, dans le powiat d'Ostrołęka
 du village de Dąbrówka, dans le powiat d'Otwock
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Sokołów
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Lipsko, dans le powiat de Lipsko
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Sienno, dans le powiat de Lipsko
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Czerwonka, dans le powiat de Maków
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Różan, dans le powiat de Maków
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Rzewnie, dans le powiat de Maków

dans la voïvodie d'Opole
 du village de Dąbrówka
dans la voïvodie de Petite-Pologne
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Bochnia
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Wadowice

dans la voïvodie de Podlachie
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Sokółka, dans le powiat de Sokółka
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Janów, dans le powiat de Sokółka

dans la voïvodie de Poméranie
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Bytów
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Chojnice
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Słupsk
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Starogard
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Tczew
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Dziemiany, dans le powiat de Kościerzyna
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Kościerzyna, dans le powiat de Kościerzyna
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Gniewino, dans le powiat de Wejherowo
 du village de Dąbrówka, de la gmina de Luzino, dans le powiat de Wejherowo

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Dąbrówka, un village dans le powiat d'Opatów,
 Dąbrówka, un village de la gmina de Krasocin,
 Dąbrówka, un village de la gmina de Moskorzew.

dans la voïvodie de Silésie
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Gliwice
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Kłobuck

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 du village de Dąbrówka, dans le powiat d'Iława
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Lidzbark
 du village de Dąbrówka, dans le powiat d'Olsztyn
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Pisz
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Węgorzewo
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Szczecinek
 du village de Dąbrówka, dans le powiat de Świdwin